Університетський коледж () — різновид вищого навчалього закладу, що не має повного університетського статусу. Зазвичай такі навчальні заклади створюються при діючих університетах.

Деякі з них:
 Університетський коледж Дубліна
 університетський коледж Лондона
 університетський коледж Оксфордського університету
 Університетський коледж Ратгерського університету
 Університетський коледж Торонтського університету
 Університетський коледж Університету Осло
 Університетський коледж медичних наук — підрозділ Делійського університету.
 Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка

Університети